Cheminot, est le nom générique donné à un ouvrier ou un employé dans les chemins de fer
 Musée du cheminot à Ambérieu-en-Bugey
 Écomusée du cheminot Veynois à Veynes
 Cheminot, commune française de la Moselle
 Église Saint-Maurice de Cheminot, église située à Cheminot en Moselle